La pandemia di COVID-19 in Iran si è diffusa a partire dal 19 febbraio 2020. Al 1° gennaio 2023 si contano  casi confermati, di cui  decessi e  guariti.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronistoria

Primo focolaio
Il virus potrebbe essere stato portato nel paese da un commerciante di Qom che aveva viaggiato in Cina. L'Iran è diventato il centro della diffusione del virus in Medio Oriente, con casi in almeno altri undici paesi che hanno rintracciato l'origine dell'epidemia in Iran.

Risposta del governo
Le misure prese dal governo sono state la cancellazione di eventi pubblici, le preghiere del venerdì, la chiusura di scuole, università, centri commerciali e bazar, nonché dei santuari sacri e il divieto di celebrazioni come quella del Chaharshanbe Suri, il festival del fuoco.

Sono stati contagiati dal virus numerosi personaggi pubblici: tra di essi vari politici, diversi ministri (tra cui il ministro della sanità Iraj Harirchi) e 23 membri del Parlamento iraniano.

Controversie
Per via delle pesanti sanzioni statunitensi che hanno prosciugato le casse del paese mediorientale, l'Iran sta incontrando moltissima difficoltà a combattere la COVID-19. Tali sanzioni hanno suscitato molte polemiche e parecchi leader del mondo hanno chiesto a Donald Trump di rimuovere le sanzioni contro l'Iran, cosa però non ascoltata da quest'ultimo.

Cronologia 

16 marzo: l'Iran annuncia 853 morti per coronavirus.
17 marzo: l'Iran comunica che ha circa 16.000 infezioni e 988 morti.
18 marzo: l'Iran dichiara la morte di altre 147 persone che portano il totale delle vittime a 1.135; vengono confermati 1.192 nuovi, portando il numero complessivo di infetti a 17.161. Le autorità iraniane affermano che due pazienti anziani, di 91 e 103 anni, sono riusciti a guarire dal coronavirus.
19 marzo: il Ministero della Sanità riferisce di nuovi 149 decessi, il totale sale a 1.284; 1.046 nuovi infetti si confermano, il totale diventa 18.407. Inoltre, il portavoce del portafoglio sanitario statale iraniano Kiamush Japhanpur annuncia che "ogni 10 minuti una persona muore di coronavirus e 50 persone vengono infette".
20 marzo: l'Iran annuncia 149 nuovi deceduti, che fanno salire il numero a 1.433 morti e 1.237 nuovi casi di infezione, per un totale di 19.644 persone.

Note

Voci correlate
SARS-CoV-2
Pandemia di COVID-19 del 2019-2021
Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Iran
Sanità in Iran